Roșieni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Roșieni (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Roșieni (Dolj), Dorf im Kreis Dolj